czar – rodzaj działania magicznego, zaklęcie
 czar – urok, powab, wdzięk
 Czar – dopływ rzeki Irtysz
 „Czar” – przenośny odbiornik radiowy produkcji polskiej z XX wieku

Zobacz też 

  w tytułach artykułów